Weine steht für:
 Weine (Büren), eine Ortschaft der Stadt Büren (Westfalen)
 Weine, deutscher Name der Gemeinde Wijewo in der Woiwodschaft Großpolen in Polen
 Weinrich Weine, Pseudonym von Jürgen Preuss (* 1942), einem deutschen Schriftsteller

Siehe auch: 
 Wein